Quiralidade(do grego, χειρ, kheir: "mão") é uma propriedade de assimetria importante em vários ramos da ciência.

Um objeto ou um sistema é quiral se não pode ser sobreposto à sua imagem especular. Um objeto quiral e a sua imagem especular são designados enantiomorfos (termo de origem grega significando formas opostas) ou, quando referindo-se a moléculas, enantiómeros. Um objeto não-quiral é designado aquiral e pode ser sobreposto à sua imagem especular.

Quiralidade pode referir-se também a:

 Quiralidade (química) de algumas moléculas
 Quiralidade (matemática) de alguns objetos matemáicos
 Quiralidade (física) de algumas partículas subatómicas
 Quiralidade de certos sólidos cristalinos. Dos 230 grupos espaciais existentes, 65 são quirais. O clorato de sódio é um composto iónico aquiral que cristaliza num grupo espacial quiral (P213). Um exemplo de composto orgânico que forma cristais quirais é o benzilo. O ácido racémico é uma forma racémica do ácido tartárico composta por uma mistura de dois cristais enantiomórficos.
 Quiralidade (biologia) - substâncias dextrogiras e levogiras 
 Quiralidade (electromagnetismo) é um indicador da direção de rotação dos campos elétrico e magnético de uma onda com polarização circular.
 A quiralidade é importante em ciência forense, pois pode indicar se um nó foi feito por uma pessoa dextra ou esquerdina.

Ver também
 Corpo rígido
 Simetria

Simetria